Виробництво радянської бронетехніки за часів Другої світової війни — узагальнені дані щодо номенклатури та обсягів промислового виробництва бронетанкової техніки оборонно-промисловим комплексом СРСР за часи Другої світової війни.

Історія 
Виробництво бойових броньованих машин у Радянському Союзі до початку та під час Другої світової війни мало масовий та плановий характер й відрізнялося колосальними обсягами випуску кінцевої продукції в інтересах збройних сил СРСР. Ведення агресивних війн проти Польщі, Бессарабії, Балтійських країн, Фінляндії вимагали значної кількості бронетанкової техніки й їх виробництво наростало величезними темпами. Напередодні німецького вторгнення танкові та механізовані війська Червоної армії мали значну кількість бойових машин. На думку дослідників за станом на 1 червня 1941 року СРСР мав від 25 664 до 25 481 бойову броньовану машину напередодні німецько-радянської війни. Але нищівний розгром німецьким вермахтом у перші місяці війни радянських військ призвів до колосальних втрат і викликав високий попит на нові машини. Виробництво ускладнилося через втрату виробничих потужностей у західній частині Радянського Союзу, і цілі заводи були поспіхом перекинуті у східні регіони країни, зокрема на схід від Уральських гір, щоб поставити їх поза досяжністю засобів ураження німецької армії.

Легка бронетехніка

Середня бронетехніка

Бронеавтомобілі

Заводи

Див. також 
 Історія танків
 Класифікація німецької бронетехніки періоду Другої світової війни
 Класифікація танків
 Список танків за роками
 Список бронетехніки Швеції Другої світової війни

Примітки 
Виноски

Джерела

Бронетехніка Другої світової війни
Економіка СРСР
Оборонно-промисловий комплекс СРСР